Хусибампо има више значења:

 Хусибампо (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Хусибампо (Киријего), насеље у савезној држави Сонора у Мексику